Besonderes Schutzgebiet steht für:
 Special area of conservation (SAC), allgemein ein Gebiet des europäischen Naturschutz-Netzwerks Natura 2000
 Sites of Community Importance (SCI), eine Vorstufe von SAC, siehe Richtlinie_92/43/EWG
 Special protection area (SPA), speziell nach Vogelschutzrichtlinie, siehe Vogelschutzrichtlinie